Marița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Marița (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Marița (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea